Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1984. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in sedemnajstih za ženske med 3. in 12. avgustom 1984 v Los Angelesu, udeležilo se jih je 1273 atletov iz 124-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1984
Športi Poletnih olimpijskih iger 1984